Hadžić (en serbe : Хаџић) est un patronyme slave du sud (porté surtout en Bosnie) dérivé du mot hadži (« hadji, pèlerin ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anel Hadžić (né en 1989), footballeur bosnien ;
  (1922–2011), réalisateur yougoslave puis bosno-croate ;
 Goran Hadžić (né en 1958), homme politique yougoslave puis serbo-croate ;
  (1954–2015), footballeur yougoslave ;
  (1799–1869), écrivain serbe ;
 Olga Hadžić (né en 1946), mathématicienne serbe ;
  (né en 1966), chanteur bosniaque ;
 Saabit Hadžić (né en 1957), joueur puis entraîneur de basket-ball yougoslave puis bosnien ;
  (né en 1994), skieur alpin monténégrin.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque

en:Hadžić